Иоганн Фельтен:
 Фельтен, Иоганн (1640—1692) — немецкий актёр и театральный деятель.
 Фельтен, Иоганн (1807—1883) — немецкий художник.
 Фельтен, Иоганн — обер-кухенмейстер Петра I, пользовавшийся расположением императора.